Eduardo Holmberg puede referirse a:

 Eduard Ladislas Kaunitz, barón de Holmberg (1778–1853), militar de origen austríaco que se batió en el bando revolucionario en la Guerra de Independencia Argentina;
 Eduardo Wenceslao Holmberg (1815–1875), militar, hijo de Eduard Ladislas Kaunitz;
 Eduardo Ladislao Holmberg (1852–1937), sabio naturalista, —una de las figuras más destacadas de la ciencia natural argentina— y escritor, nieto de Eduard Ladislas Kaunitz.